

Sigle 
 Gross Domestic Product – prodotto interno lordo

Chimica 
 GDP – abbreviazione di guanosindifosfato

Codici 
 GDP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Guadalupe (Brasile)